Herguijuela kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Herguijuela (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Herguijuela (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar